Charity Challenge 1996 (также известен как Liverpool Victoria Charity Challenge 1996 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший со 3 по 7 января 1996 года в Бирмингеме, Англия. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:6. Предыдущий чемпион, Стивен Хендри, проиграл в первом же раунде.

Призовой фонд 

 Чемпион турнира, Ронни О'Салливан, за победу получил 30 000 фунтов стерлингов. На благотворительные цели было пожертвовано 100 000 фунтов.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Джон Хиггинс 5:4 Стивен Хендри  
 Ронни О'Салливан 5:2 Дэвид Ро  
 Джон Пэррот 5:3 Дэйв Харольд  
 Вилли Торн 5:3 Алан Макманус  
 Джимми Уайт 5:1 Найджел Бонд  
 Даррен Морган 5:3 Терри Гриффитс  
 Кен Доэрти 5:3 Деннис Тейлор  
 Питер Эбдон 5:3 Тони Драго

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org 

Liverpool Victoria Charity Challenge
1996 год в снукере